Григо́рий Григо́рьевич Са́винов () — российский архитектор. Заслуженный архитектор РСФСР.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Мишино под городом Муромом. Окончил Муромское реальное училище. Ученик А. В. Щусева. По материнской линии родственник художника И. С. Куликова.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в пехоте на 2-м Белорусском фронте. Последнее воинское звание — инженер-капитан.

25 лет работал над созданием кабинета-квартиры Ленина в Кремле. Эта работа подарена им Оружейной палате, где открыт фонд Савинова.

Был членом правления Союза московских архитекторов, председателем секции ветеранов труда Союза московских архитекторов.

Соавтор (вместе с А. О. Колисниченко) архитектуры павильонов «Свиноводство», «Овцеводство», «Воспроизводство сельскохозяйственных животных», «Молочная промышленность», «Крупный рогатый скот», «Мясная промышленность», «Механизация, электрификация и мелиорация» ВДНХ СССР. Главный художник павильона «Земледелие».

Умер в 2000 году, похоронен в Москве.

Награды 
 Награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также многими медалями, среди которых медаль «За победу над Германией».
 Лауреат премии Совета Министров СССР.
 Неоднократно награждён медалями ВДНХ СССР.

Примечания

Ссылки 
 САВИНОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
 САВИНОВ Григорий Григорьевич
 Сухаревская башня

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Архитекторы СССР
Архитекторы Российской Федерации
Похороненные в Москве
Выпускники Муромского реального училища